A Temporada de 1983 da CART foi a quinta da história da categoria.

O campeonato consistiu em 13 corridas. Al Unser, Sr. foi o campeão, e o novato (rookie) do ano foi Teo Fabi. As 500 Milhas de Indianápolis de 1983 foi sancionado pela USAC, mas um acordo foi feito de tal forma que contou com o campeonato de pontos da CART. Tom Sneva venceu a Indy 500, depois de três vice-campeões anteriores.

Al Unser, Sr. saltou para os primeiros pontos de vantagem, com o segundo lugar nas primeiras três corridas da temporada. Unser, Sr. terminou em segundo em Indianápolis para Tom Sneva, mas não sem alguma controvérsia. O novato Al Unser, Jr. foi acusado de bloquear seu pai, mas Sneva prevaleceu, fazendo o passe vitorioso a dez voltas do final. Unser venceu em Cleveland, terminou em segundo no Michigan 500 e em terceiro na Road America. Depois de 6 das 13 corridas, Unser, Sr. tinha uma vantagem de 35 pontos sobre Tom Sneva na classificação.

Rookie Teo Fabi fez manchetes em Indianápolis, tornando-se o primeiro estreante a conquistar a pole desde 1950. Seu carro caiu, no entanto, com um o-ring de combustível que falhou. Depois de um início de ano misto, a temporada de Fabi ganhou vida em julho, vencendo sua primeira carreira no Pocono 500. Fabi saltou do 8º em pontos para o segundo após sua vitória em Mid-Ohio. Fabi começou a cortar a ponta de Unser. O Unser estava sendo executado consistentemente e não tinha um resultado pior do que o 11º.

Na penúltima corrida da temporada em Laguna Seca, Fabi dominou. Ele conquistou a pole e liderou 95 de 98 voltas, vencendo sua terceira corrida da temporada. Com apenas uma corrida pela frente, a vantagem de Unser foi de 15 pontos. No final da temporada em Phoenix, Fabi colocou em outra performance dominante. Ele ganhou a pole e liderou 138 de 150 voltas. Esperanças do campeonato de Fabi, no entanto, caíram pouco quando Al Unser chegou em 4º. Al Unser ganhou o título por apenas 5 pontos sobre Fabi.

Outras histórias de topo de 1983 incluíram a Newman / Haas Racing juntando-se à série com o piloto Mario Andretti, mais um novo chassis da Lola ea estréia de Al Unser Jr. Embora Unser Jr não tenha vencido nenhuma corrida, ele teve dez 10 acabamentos a caminho do sétimo em pontos.

Calendário

Classificação

Ver também

 Temporada da IndyCar Series de 2003

<noinclude>
1983